The Pointing Finger – film del 1919 diretto da Edward A. Kull e Edward Morrissey
The Pointing Finger – film del 1922 diretto da George Ridgwell
The Pointing Finger – film del 1933 diretto da George Pearson